Erhaltung steht für: 

 Erhaltung, Konstanz bestimmter physikalischer Größen über die Zeit, siehe Erhaltungssatz 
 Erhaltung, Zustandbeschreibung der Abnutzung oder Alterung eines Sammelobjekts, siehe Erhaltungsgrad

Siehe auch:
 Selbsterhaltung (biologisches Prinzip)
 Straßenerhaltung (Maßnahmen)

 Konservierung (Verlängerung der Haltbarkeit)
 Pflege
 Schutz